Patrick O’Donnell (1856– 1927) – irlandzki duchowny katolicki, kardynał, arcybiskup Armagh i prymas całej Irlandii.
 Patrick O’Donnell (zm. 1970) – irlandzki polityk